Ско́ла () — прізвище італійського походження.

 Анджело Скола  ( 1941) — італійський кардинал
 Етторе Скола (1931–2016) — італійський кінорежисер, сценарист, актор.